Miracle puede referirse a:

El significado de la palabra miracle es milagro del inglés al español.

 Una muñeca cuyo nombre completo sería baby miracle mattel que estuvo en el mercado desde el año 2000 hasta el 2003. Es una muñeca de unos 58 cm aproximadamente, con tacto parecido al de una persona y rellena de algodón por lo que es muy blanda, pero se puede romper con facilidad y si se deja mucho tiempo al sol se puede derretir un poco quedando muy brillante y al tocarla dar mal olor. Esta muñeca pestañea, habla e incluso mueve los labios.

Cine 
 Miracle (2004), película de Gavin O'Connor.

Música 
 Miracle (2002), álbum de BoA.
 Miracle (2004), álbum de Céline Dion.
 Miracle (2012), álbum de The Original Wailers.
 «Miracle» (1991), canción de Whitney Houston.
 «Miracle» (2004), canción de Cascada.
 «Miracle» (2006), canción de Foo Fighters.
 «Miracle» (2016), canción de Samra Rahimli.
 «Miracle» (2018), álbum PresentYOUandME

Pomología 
 Miracle variedad de ciruela sin hueso, desarrollada por Luther Burbank en California.